Hiss oder Hiß steht für:
 The Hiss, US-amerikanische Rockband 

Personen:
 Alger Hiss (1904–1996), US-amerikanischer Rechtsanwalt und Regierungsbeamter, wurde der Spionage verdächtigt
 Anna Hiss (1893–1972), US-amerikanische Dozentin für Sport und Professor emeritus der University of Texas, Austin
 Brigitte Hiss (* 1934), deutsche Künstlerin
 Christian Hiß (* 1961), deutscher Unternehmer und Sachbuchautor
 Gerhard Hiß (* 1955), deutscher Professor für Mathematik an der RWTH Aachen
 Guido Hiß (* 1958), deutscher Professor für Theaterwissenschaft an der Ruhr-Universität Bochum
 James E. Hiss, US-amerikanischer Landschaftsarchitekt
 Stefan Hiss (* 1965), deutscher Sänger und Akkordeonspieler, Mitbegründer und Namensgeber der Band HISS
 Tony Hiss (* 1941), US-amerikanischer Schriftsteller

HISS steht für:
 HISS, deutsche Folkrock-Polka-Band 

Siehe auch:
 HIS